Янский:

 Янский, Карл (1905—1950) — американский физик и радиоинженер, основоположник радиоастрономии.
 Янский, Ян (1873—1923) — чешский учёный-медик, первооткрыватель четырёх групп крови.
 Янский (Ян, Jy) — внесистемная единица измерения спектральной плотности потока излучения.
 Янский — кратер на Луне.
 Янский — посёлок в Ольском районе Магаданской области России.

См. также 
 Янский залив — залив моря Лаптевых.